Abajew ist der Familienname folgender Personen:

 Däuren Abajew (* 1979), kasachischer Politiker
 Nikolai Wjatscheslawowitsch Abajew (1949–2020), sowjetischer und russischer Sinologe und Buddhologe